Az alábbi lista az Izrael területén létezett 5 ókori zsidó állam (Egységes Izraeli Királyság, Izraeli Királyság, Júdai Királyság, Hasmoneusok állama, Heródes királysága) uralkodóit tartalmazza. Az egyes uralkodók uralkodási évei – a Biblia adatait felhasználó – mai elismert kronológusok, William F. Albright (1891–1971), Edwin R. Thiele (1895–1986), Gershon Galil, Kenneth Kitchen (1932–) szerint vannak megadva.

Az egységes Izraeli Királyság (Kr. e. XI. század – Kr. e. X. század)

A kettészakadt királyság kora

Hasmóneus-dinasztia  (Kr. e. 141 – Kr. e. 37)

Heródes királysága (római kliensállam, i. e. 37 – Kr. u. 93)

Heródes családfáját lásd: , ,

Tabló

Kapcsolódó szócikkek 
 Bibliai személyek listája
 Zsidó főpapok listája
 Zsidó nászik listája

Források 

Rózsa Huba: Az Ószövetség keletkezése – Bevezetés az ószövetség könyveinek irodalom- és hagyománytörténetébe, Szent István Társulat, Budapest, 2002, 

Izrael történelme
Zsidó uralkodók
Izraellel kapcsolatos listák
Ázsiai uralkodók listái